Alma Mahler-Werfel
 Franz Werfel